Słowo Mitrella może oznaczać:
 Mitrella – rodzaj mięczaków z rodziny Columbellidae
 Mitrella – rodzaj lian z rodziny flaszowcowatych (Annonaceae Juss.)